Il doppio del torneo di tennis Bristol Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Doohan e Laurie Warder che hanno battuto in finale Marty Davis e Tim Pawsat 2-6, 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Peter Doohan /  Laurie Warder (campioni)
 Jeremy Bates /  Kelly Evernden (primo turno)

 Marty Davis /  Tim Pawsat (finale)
 Kelly Jones /  Gary Muller (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bristol Open 1988